Kalinin-Prospekt ist

 eine Straße im historischen Zentrum von Moskau, die heute Neuer Arbat heißt
 eine Straße in Kaliningrad: Kalinin-Prospekt (Kaliningrad)